My World — дебютный мини-альбом канадского певца Джастина Бибера. Был выпущен 17 ноября 2009 года на лейбле Island Records.

Этот альбом считается первой частью проекта из двух альбомов: My World и My World 2.0

Список треков 
Список авторов и продюсеров адаптирован из аннотации к мини-альбому My World.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2009 года
Альбомы Island Records
Дебютные мини-альбомы 2009 года
Альбомы Джастина Бибера
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums